Karjakin () ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Alexandrowitsch Karjakin (* 1990), ukrainisch-russischer Schachspieler
 Sergei Wassiljewitsch Karjakin (* 1991), russischer Quad-Rallyefahrer
 Sergei Witaljewitsch Karjakin (* 1981), russischer Biathlet
 Wassili Georgijewitsch Karjakin (1918–1998), sowjetisch-russischer Generalleutnant